Ю́рий Васи́льев:
 Васильев, Юрий Андреевич (род. 1947) — российский театральный педагог, актёр, режиссёр.
 Васильев, Юрий Андрианович (1937—2022) — тренер по хоккею с мячом.
 Васильев, Юрий Борисович (род. 1954) — советский и российский актёр.
 
 Васильев, Юрий Викторович (род. 1951) — глава города Пятигорск. Депутат Государственной Думы.
 Васильев, Юрий Вячеславович (1931—2001) — советский писатель.
 Васильев, Юрий Григорьевич (род. 1963) — советский футболист.
 Васильев, Юрий Иванович (1924—1975) — советский художник.
 Васильев, Юрий Иванович (род. 1935) — советский и российский музыкант.
 Васильев, Юрий Константинович (1938—2012) — тренер по велоспорту и триатлону.
 Васильев, Юрий Маркович (1928—2017) — российский цитолог.
 
 
 Васильев, Юрий Петрович (1929—1993) — советский и российский актёр.